Острова Кука на летних Олимпийских играх 2020 года были представлены 6 спортсменами, которые выступили в 3 видах спорта. Знаменосцем сборной на церемонии открытия Игр стали пловцы Уэсли Робертс и Кирстен Фишер-Марстерс. По итогам соревнований сборная Островов Кука, принимавшая участие в своих девятых летних Олимпийских играх, осталась без медалей.

Состав сборной 
 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
 Коль Хортон
 Джейд Тирни
  Гребной слалом
 Джейн Николас

  Лёгкая атлетика
 Алекс Беддос

  Плавание
 Уэсли Робертс
 Кирстен Фишер-Марстерс

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

Мужчины

Женщины

Гребной слалом 
Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 '''Беговые дисциплины

Примечания